Enea Bastianini (ur. 30 grudnia 1997 w Rimini) – włoski motocyklista.

Kariera 
Wybrany przez Bastianiniego numer 33, z którym się ściga, nie jest przypadkowy, jest tak dlatego, że zaczął ściganie mając 3 lata i 3 miesiące, ma bogatą historię związaną z MiniGP we Włoszech, gdzie udało mu się m.in. wygrać mistrzostwo Hondy na motocyklu NSF250R, triumfował także w dwóch eliminacjach Red Bull Rookies Cup 2013, z kolei w 2013 łączył starty RBRC oraz Mistrzostwa Włoch kategorii Moto3. Bastianini skończył 16 lat pod koniec 2013, właśnie od tego wieku przepisy zezwalają na starty w MMŚ, dlatego też dłużej się nie namyślając Enea podpisał kontrakt z zespołem Fuasto Gresiniego, Junior Team Go&FUN Moto3, gdzie dwukrotnie (w Katalonii i Czechach) zajmował drugie miejsca. W sezonie 2015 jeździł dla rodzimego teamu Gresini Racing, w którym zaliczył najlepszy sezon w karierze: 6 miejsc na podium, w tym jedna wygrana w San Marino zaowocowały tytułem II wicemistrza w najniższej klasie wyścigowej, choć będąc przez dłuższy czas na pozycji wicemistrza, ostatecznie przez słabszą końcówkę uległ Miguelowi Oliveirze.

Statystyki

Sezony 

* – sezon w trakcie

Starty 

* – sezon w trakcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Włoscy kierowcy MotoGP
Ludzie urodzeni w Rimini
Urodzeni w 1997